Э́йвон (, из , «река»):
 Эйвон (графство) — бывшее графство Англии, существовавшее с 1974 по 1996 годы.

Реки 
 Эйвон (приток Северна) — в Великобритании
 Эйвон (река, Южный остров) — в Новой Зеландии
 Эйвон (река, впадает в Ла-Манш) — в Великобритании
 Эйвон (река, впадает в Бристольский залив) — в Великобритании
 Эйвон (Девон) — в графстве Девон, Юго-Западная Англия

Топонимы 
 Эйвон (город, Миннесота) — город в округе Стернс, штата Миннесота, США.
 Эйвон (тауншип, Миннесота) — тауншип в округе Стернс, штата Миннесота, США.
 Нью-Эйвон (тауншип, Миннесота) — тауншип в округе Редвуд, штата Миннесота, США.

Прочее 
 Avon Products — косметическая компания.
 «Avon» — вторая песня в альбоме Queens of the Stone Age одноимённой группы.
 Эйвондейл